Elektromotor, een motor die aangedreven wordt door elektriciteit
 Elektrische motorfiets, een motorfiets die aangedreven wordt door een elektromotor